Rich (anglicky „bohatý“) může být:
 
 Buddy Rich (1917–1987) – americký jazzový bubeník a kapelník
 Claude Rich (1929–2017) – francouzský herec
 Claudius James Rich (1787–1821) – britský cestovatel
 Charlie Rich (1932–1995) – americký zpěvák
 Christopher Rich (* 1953) – americký herec
 Jeff Rich (* 1953) – britský rockový hudebník
 Marc Rich (1934–2013) – americko-belgický obchodník, finančník a podnikatel židovského původu
 L.C.Rich (zkratka), Louis Claude Marie Richard, francouzský botanik
 Robert Rich (hudebník) (* 1963), americký ambientní hudebník
 
jiný význam
 Rich (jméno), mužské křestní jméno
 B.C.Rich, výrobce hudebních nástrojů
 Rich County, americký okres ve státě Utah
 Rich Communication Services, sada telekomunikačních služeb
 Rich Text Format, počítačový textový formát
 The Rich Kids, britská hudební skupina
 

Rozcestníky - příjmení